Села в Україні:
 Воронів — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Воронів — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Воронів — Львівська область, Червоноградський район
 Воронів — Рівненська область, Рівненський район